Антинори () — многозначный термин:

Персоналии 
 Антинори — итальянский род из Флоренции.
 Антинори, Джованни (1734—1792) — итальянский архитектор.
 Антинори, Орацио (1811—1882) — итальянский зоолог.
 Антинори, Иньяцио (1885—1940) — итало-американский гангстер.

Топонимика 
 Палаццо Антинори () — палаццо (дворец) во Флоренции, столице Тосканы, памятник истории и архитектуры эпохи итальянского Возрождения.